JLS son las siglas de:

 Journal of Libertarian Studies, una revista académica del Mises Institute, Alabama.
 JLS (banda), grupo de rock de República Dominicana.
 JLS, banda pop del Reino Unido, que hasta 2008 se denominaba UFO.  
 Jeremías López Santana (persona responsable)

Siglas